Vilhelm Wedell-Wedellsborg er navnet på flere personer:

 Vilhelm Wedell-Wedellsborg (1827-1914) (1827-1914) – baron, kammerherre, amtmand (Vilhelm Ferdinand W.-W.)
 Vilhelm Wedell-Wedellsborg (officer) (1873-1946) – baron, kammerjunker, officer
 Vilhelm Wedell-Wedellsborg (1908-2000) (1908-2000) – baron og amtmand (Vilhelm Ferdinand W.-W.)